Gorilla kan syfta på:

 Gorillor – ett släkte marklevande växtätande primater i Afrika
 Västlig gorilla – en art i släktet 
 Östlig gorilla – en art i släktet 
 Gorilla (film) – en svensk dramafilm från 1956
 Gorilla (musikalbum) – den amerikanske musikern James Taylors sjätte soloalbum utgivet 1975
 Gorilla (tidning) – en norsk tidning
 Gorilla (Bonzo Dog Band album) –  debutalbumet til den brittiska parodigruppen Bonzo Dog Doo-Dah Band utgivet 1967
 Gorilla Grodd – en serietidningskaraktär
 Gorillas – ett datorspel
 Gorillaz – en musikgrupp